En Pologne, Zacisze peut faire référence à :

dans  la voïvodie de Basse-Silésie
 Zacisze, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zacisze, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Zacisze, village du powiat de Gostyń 
 Zacisze, village du powiat de Słupca 

dans la voïvodie de Łódź
 Zacisze, village du powiat de Poddębice
 Zacisze, village du powiat de Radomsko 

de la voïvodie de Lublin 
 Zacisze, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Zacisze, village du powiat de Gorzów
 Zacisze, localité du powiat de Nowa Sól 

dans la voïvodie de Mazovie
 Zacisze, village

dans la voïvodie de Podlachie
 Zacisze, village du powiat de Sokółka
 Zacisze, village de la gmina de Supraśl 
 Zacisze, village de la gmina de Zabłudów 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Zacisze, village du powiat de Choszczno
 Zacisze, village du powiat de Gryfice 
 Zacisze, village du powiat de Koszalin 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zacisze, village